

Шулаки — присілок, Мулінське сільське поселення, Нагорський район, Кіровська область
 Шулаки — присілок, Чеглаківське сільське поселення, Нагорський район, Кіровська область